Leova kan syfta på:

Geografi

Moldavien 

 Leova (distrikt), 
 Leova (distriktshuvudort),